A Orquestra Comunitária de Manila é uma orquestra juvenil composta por cinquenta músicos que têm idades entre 11 e 28 anos. A orquestra foi fundada em março de 2000 e desde então é comandada por Alfonso Bolipata e Josefino Toledo.

Ver também
 Lista de orquestras

Comunitaria Manila
Manila